Aeschnosoma är ett släkte av trollsländor. Aeschnosoma ingår i familjen skimmertrollsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skimmertrollsländor
Aeschnosoma